Frankfurter Institut für Transformationsstudien (w skrócie: FIT, pol.  Frankfurcki Instytut Studiów Transformacyjnych) – interdyscyplinarna placówka naukowo-badawcza działająca przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Zajmuje się badaniem transformacji gospodarczej, politycznej i kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989. Pracami centrum kieruje niemiecki kulturoznawca i socjolog Prof. Dr. Jürgen Neyer. Jego naukowym koordynatorem jest socjolog Dr. Jan Wielgohs.

Instytut corocznie organizuje Internationale Doktorandensommerschule (Międzynarodową Letnią Szkołę Doktorantów).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Jednostki organizacyjne Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Socjologia polityki